Een verkeersweg:
 N675 (België)
 N675 (Frankrijk)
 N675 (Nederland), zie Provinciale weg 675

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing